Hundsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hundsjötjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hundsjötjärnarna, sjö i Bräcke kommun, 
Hundsjötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hundsjötjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,21 ha)
Lill-Hundsjötjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Hundsjötjärnen, sjö i Bodens kommun,  (5,31 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn